Ву́лиця Рає́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Миколи Раєвського — вулиця в місті Київ.

Вулиця Раєвського — вулиця в місті Можайськ.
 Вулиця Раєвського — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Раєвського — вулиця в місті Смоленськ.

Вулиці, названі на честь людей